Das Damendoppel der Australian Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Swetlana Kusnezowa und Alicia Molik. Es gewannen Yan Zi und Zheng Jie.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2006